Европейский янтарный лагер () — вид лагера от тёмно-янтарного до медно-красного цвета, который может относиться к одной из двух разновидностей:
 Венский лагер (Vienna lager).
 Мартовское пиво, или мэрцен.

Виды пива